

Miejscowości w Polsce 
 Różanna – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Bukowiec
 Różanna (Różana) – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Różanna – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Opoczno 
 Różanna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Odrzywół 
 Różanna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Orchowo

Zobacz też 
 Różana